Der CONCACAF-Nations-Cup 1989 war die zehnte Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 19. März bis 19. November statt. Wie bereits 1985 wurde der Wettbewerb ohne Gastgeberland in Hin- und Rückspielen ausgetragen und galt gleichzeitig das fünfte Mal in Folge als Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft.

Costa Rica und die USA qualifizierten sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien.

Qualifikation 
Die Qualifikation bestand aus zwei Runden. Die fünf bestplatzierten Teams der Weltrangliste (El Salvador, Honduras, Kanada, Mexiko, USA) stiegen erst in der 2. Runde ein. Die restlichen zehn Teams spielten in K.-o.-Spielen mit Hin- und Rückspiel. Die fünf Sieger und die Neueinsteiger spielten ebenfalls eine K.-o.-Runde.

1. Runde 

|}

|}

|}

|}

|}

2. Runde 

|}

|}

|}

|}

|}

Das Turnier 

|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 RSSSF Statistics (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 1989
Nations Cup 1989